Singles Collection: The London Years – raccolta dei The Rolling Stones del 1989
Singles Collection – raccolta dei The Exploited del 1993
Singles Collection – EP degli Spiritbox del 2019

Pagine correlate 
 The Singles Collection